McKenzie Lake kan syfta på följande platser:

Kanada 

 McKenzie Lake, Nipissing District, sjö i Ontario, 
 McKenzie Lake, Sudbury, sjö i Ontario, 
 McKenzie Lake, Timiskaming District, sjö i Ontario, 
 McKenzie Lake, Rainy River District, sjö i Ontario, 
 McKenzie Lake, Cochrane District, sjö i Ontario, 

Robotskapade Kanadaförgreningar